Con il termine Somport ci si può riferire a:
Passo del Somport, valico montano nei Pirenei tra la Francia e la Spagna.
Tunnel Somport, galleria stradale tra la Francia e la Spagna.